Псевдотрофеус (Pseudotropheus) — рід риб родини цихлові (Cichlidae). Рід налічує 17—19 видів риб.

Види 
* Pseudotropheus benetos (Bowers & Stauffer 1997)
* Pseudotropheus brevis (Trewavas 1935)</small>
* Pseudotropheus crabro (Ribbink & Lewis 1982)
* Pseudotropheus cyaneorhabdos (Bowers & Stauffer 1997)
* Pseudotropheus elegans Trewavas 1935
* Pseudotropheus fuscoides Fryer 1956
* Pseudotropheus fuscus Trewavas 1935
* Pseudotropheus galanos Stauffer & Kellogg 2002
* Pseudotropheus interruptus (Johnson 1975)
* Pseudotropheus joanjohnsonae (Johnson 1974)
* Pseudotropheus johannii Eccles 1973
* Pseudotropheus lanisticola Burgess 1976
* Pseudotropheus livingstonii (Boulenger 1899)
* Pseudotropheus lucerna Trewavas 1935
* Pseudotropheus perileucos (Bowers & Stauffer 1997)
* Pseudotropheus perspicax (Trewavas 1935)
* Pseudotropheus purpuratus Johnson 1976
* Pseudotropheus tursiops Burgess & Axelrod 1975
* Pseudotropheus williamsi (Günther 1894) — червоноверхий вільямс

За версією FishBase наступні види віднесені до роду Tropheops:
 Pseudotropheus lucerna див. Tropheops lucerna (Trewavas 1935)
 Pseudotropheus macrophthalmus див. Tropheops macrophthalmus (Ahl 1926)
 Pseudotropheus microstoma див. Tropheops microstoma (Trewavas 1935)
 Pseudotropheus modestus див. Tropheops modestus (Johnson 1974)
 Pseudotropheus novemfasciatus див. Tropheops novemfasciatus (Regan 1922)

Переглянуті назви 
 Pseudotropheus aurora див. Maylandia aurora
 Pseudotropheus barlowi див. Maylandia barlowi
 Pseudotropheus callainos див. Maylandia callainos
 Pseudotropheus elegans див. Maylandia elegans
 Pseudotropheus estherae див. Maylandia estherae
 Pseudotropheus fainzilberi див. Maylandia fainzilberi
 Pseudotropheus greshakei див. Maylandia greshakei
 Pseudotropheus hajomaylandi див. Maylandia hajomaylandi
 Pseudotropheus heteropictus див. Maylandia heteropictus
 Pseudotropheus johannii див. Melanochromis johannii
 Pseudotropheus lanisticola див. Maylandia lanisticola
 Pseudotropheus livingstonii див. Maylandia livingstonii
 Pseudotropheus lombardoi див. Maylandia lombardoi
 Pseudotropheus pursus див. Maylandia pursus
 Pseudotropheus tropheops див. Tropheops tropheops
 Pseudotropheus tropheops gracilior див. Tropheops tropheops
 Pseudotropheus tropheops romandi див. Tropheus tropheops
 Pseudotropheus xanstomachus див. Maylandia xanstomachus
 Pseudotropheus zebra див. Maylandia zebra

Джерела 

Роди риб
Pseudocrenilabrinae